Beisner ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Beisner (* 1942),  deutsche Künstlerin und Buchillustratorin.
 Wilhelm Beisner (* 1911), deutscher SD- und SS-Führer sowie Waffenhändler und Agent

Siehe auch:
 Beißner